Motociklistična Velika nagrada Portugalske 2008 je bila tretja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2008. Potekala je 13. aprila 2008.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008